Conceiçãoense – abitanti di Conceição do Castelo
Conceiçãoense – abitanti di Conceição
Conceiçãoense – abitanti di Rio da Conceição